Mâl se poate referi la:
Mâl (geologie), un pământ noroios, care mai poartă și denumirea de nămol

Dezambiguizare